Phelan peut faire référence à :

Patronyme 

 Brittany Phelan (1991-), skieuse acrobatique canadienne ;
 James D. Phelan (1861-1930), homme politique américain ;
 James Phelan (1997-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Mike Phelan (1962-), footballeur anglais ;
 Patrick Phelan (1795-1857), évêque de Kingston ;
 Santiago Phelan (1974-), joueur argentin de rugby à XV ;
 Terry Phelan (1967-), footballeur irlandais ;
 Twist Phelan, femme de lettres américaine, auteure de roman policier.

Toponyme

Phelan, une census-designated place du comté de San Bernardino dans l'État de Californie.
 Phelan, une ville fantôme dans le comté de Bastrop, au Texas.

Patronyme anglais